Suho Polje (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina, BiH
 Suho Polje (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj, BiH
 Suho Polje (Kupres, BiH), naselje u općini Kupres, BiH